Títols personals:
 Bab, rang entre els xiïtes
 el Báb, malnom de Sayyid Alí Muhàmmad de Xiraz que va fundar la nova religió dels babis i que segons els baha'is fou el precursor del profeta Bahà'u'llàh
 Topònims:
 Báb, poble de la regió de Nitra, a Eslovàquia
 Geografia:
 Bab, lloc a 30 km a l'est d'Alep, vegeu Butnan
 Bab al-Mandab o Bab el-Mandeb, "Porta de les lamentacions (pels morts)", estret entre Aràbia i Àfrica
 Bab al-Alan (Porta dels Alans, en persa Dar-e Alan; en persa modern Darial o Daryal), pas del Caucas central
 Altres:
 Bab-i Seraskeri, nom del Ministeri de la Guerra a l'Imperi Otomà
 Bab al-Abwab (Porta de les Portes), fortalesa a l'extrem oriental del Caucas, anomenada en persa Derbend, transcripció àrab Darband) i després per influència turca Porta de Ferro (moderna Derbent o Darbant)
 Bab-i Ali, ortografia moderna Babi âli, que vol dir la Sublim Porta, fou el departament ministerial i residència del gran visir otomà 
 Bab-i Humayun (Porta Imperial) porta a Istanbul